A competição de 15 km livre masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada em 11 de fevereiro no Centro Nórdico Kuyangshu e Centro de Biatlo, em Zhangjiakou.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+8).

Resultados
A prova foi disputada por 97 atletas.

15 km livre masculino